USS Marinette — кораблі ВМС США, названі на честь міста Марінетт (Вісконсин).

 Marinette (YTB-791) — буксир типу «Натік» ВМС США. На службі протягом 1967-2005. Проданий у 2006 році.
 USS Marinette (LCS-25) — бойовий корабель прибережної зони типу «Фрідом». У 2020 році спущений на воду.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни